Windows 8.x відноситься до таких версій операційних систем Microsoft Windows:

 Windows 8
 Windows 8.1
 Windows RT

Див. також
 Windows Phone 8.x

Microsoft Windows